|-
| 114201 - || || 13 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114202 - || || 10 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114203 - || || 11 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114204 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114205 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114206 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114207 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114208 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114209 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114210 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114211 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114212 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114213 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114214 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114215 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114216 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114217 - || || 13 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114218 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114219 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114220 - || || 13 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114221 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114222 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114223 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114224 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114225 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114226 - || || 11 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114227 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114228 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114229 - || || 13 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114230 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114231 - || || 13 de novembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 114232 - || || 14 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114233 - || || 14 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114234 - || || 11 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114235 - || || 6 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114236 - || || 6 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114237 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114238 - || 2002 WC || 16 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114239 Bermarmi || 2002 WN || 21 de novembre, 2002 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 114240 - || || 24 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114241 - || || 24 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114242 - || || 23 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114243 - || || 24 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114244 - || || 24 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114245 - || || 24 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114246 - || || 24 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114247 - || || 25 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114248 - || || 26 de novembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 114249 - || || 24 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114250 - || || 28 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114251 - || || 28 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114252 - || || 28 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114253 - || || 28 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 114254 - || || 28 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114255 - || || 28 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114256 - || || 28 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114257 - || || 28 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114258 - || || 28 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114259 - || || 28 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114260 - || || 28 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114261 - || || 28 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114262 - || 2002 XH || 1 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114263 - || || 1 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114264 - || || 1 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114265 - || || 1 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114266 - || || 1 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114267 - || || 1 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114268 - || || 1 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114269 - || || 1 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114270 - || || 1 de desembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 114271 - || || 2 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114272 - || || 3 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114273 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114274 - || || 2 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114275 - || || 3 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114276 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114277 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114278 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114279 - || || 2 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114280 - || || 2 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114281 - || || 2 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114282 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114283 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114284 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114285 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114286 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114287 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114288 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114289 - || || 5 de desembre, 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 114290 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114291 - || || 5 de desembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 114292 - || || 5 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 114293 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114294 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114295 - || || 6 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114296 - || || 6 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114297 - || || 6 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114298 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 114299 - || || 9 de desembre, 2002 || Tebbutt || F. B. Zoltowski
|-
| 114300 - || || 6 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
4